Tenisový turnaj WTA China Open 2012 se konal ve dnech 1. až 7. října v Pekingu, hlavním městě Čínské lidové republiky. Hrálo se v Zeleném olympijském tenisovém centru na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem. Turnaj se řadil do kategorie WTA Premier Mandatory, po grandslamu druhé nejvyšší na okruhu. Odměny činily 4 828 050 dolarů.

Obhájkyně singlové titulu Polka Agnieszka Radwańská vypadla ve čtvrtfinále s čínskou hráčkou Li Na. Soutěž dvouhry vyhrála běloruská světová jednička Viktoria Azarenková, která ve finále porazila druhou tenistku světa Marii Šarapovovou z Ruska po hladkém dvousetovém průběhu 6–3, 6–1 a na žebříčku si upevnila první pozici. Deblový titul získala třetí nasazená ruská dvojice Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová, která ve finále přehrála španělsko-indický pár turnajových pětek Nurie Llagosterové Vivesové a Sanie Mirzové po setech 7–5 a 7–5.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Viktoria Azarenková (vítězka)
  Maria Šarapovová (finále)
  Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
  Petra Kvitová (2. kolo)
  Angelique Kerberová (čtvrtfinále, skreč)
  Sara Erraniová (1. kolo, skreč)
  Li Na (semifinále)
  Samantha Stosurová (2. kolo)
  Marion Bartoliová (semifinále)
  Caroline Wozniacká (3. kolo)
  Ana Ivanovićová (3. kolo)
  Dominika Cibulková (1. kolo, skreč)
  Maria Kirilenková (1. kolo)
  Kaia Kanepiová (odstoupila)
  Roberta Vinciová (1. kolo)
  Lucie Šafářová ''(1. kolo)

 Volný los 
Semifinalistky z předchozího tokijského turnaje Toray Pan Pacific Open obdržely automaticky volný los do druhého kola.
  Angelique Kerberová
  Naděžda Petrovová
  Agnieszka Radwańská
  Samantha Stosurová

 Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Kimiko Dateová
  María-Teresa Torrová-Florová
  Čchiang Wangová
  Čeng Saj-saj
  Čang Šuaj

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Lara Arruabarrenaová-Vecinová
  Lourdes Domínguezová Linová
  Camila Giorgiová
  Polona Hercogová
  Bojana Jovanovská
  Ajumi Moritová
  Laura Robsonová
  Jelena Vesninová
  Olga Govorcovová – jako šťastná poražená

 Odhlášení 
z dvouhry
  Kaia Kanepiová (poranění pravé paty)
  Flavia Pennettaová (poranění pravého zápěstí)
  Sloane Stephensová
  Serena Williamsová (onemocnění)
  Venus Williamsová (poranění zad)
  Věra Zvonarevová (onemocnění)
ze čtyřhry
  Sara Erraniová (poranění levého stehna)
  Anastasija Pavljučenkovová (onemocnění gastrointestinálního traktu)

 Skrečování 
z dvouhry
  Dominika Cibulková (poranění levého kyčle)
  Sara Erraniová (poranění levého stehna)
  Angelique Kerberová (poranění pravé nohy)
  Anastasija Pavljučenkovová (onemocnění gastrointestinálního traktu)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= J Vesnina
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=11
| RD3-team03= A Ivanovic
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= R Oprandi
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01={{nowrap| V Azarenka}}
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= R Oprandi
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=0
| RD4-score02-3=
}}

 2. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=4
| RD1-team01= P Kvitová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= D Hantuchová
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=PR
| RD1-team04= T Bacsinszky
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= J Janković
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A Petkovic
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Niculescu
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= L Šafářová
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= M Bartoli
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= B Jovanovski
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= A Morita
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= M-T Torró-Flor
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= V King
| RD1-score13-1=711
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14=
| RD1-team14= J Görges
| RD1-score14-1=69
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=4
| RD2-team01= P Kvitová
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále
	
| RD1-seed03=Q	
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ť Čeng
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=
 		 	
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= S-wej Sie
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= S-saj Čeng
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= C Scheepers
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=78
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=10
| RD1-team08= C Wozniacki
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=66
| RD1-score08-3=6
 		 	
| RD1-seed09=13
| RD1-team09= M Kirilenko
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= J Makarova
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=
 	
| RD1-seed11=Q	
| RD1-team11= P Hercog
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=
| RD1-team12= A Pavljučenkova
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=0r
 
| RD1-seed13=	
| RD1-team13= S Arvidsson
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=	
| RD1-team14= S Cîrstea
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=
	
| RD1-seed15=	
| RD1-team15= S Halep
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= M Šarapova
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= A Kerber
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3=
 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= S-wej Sie
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=63
| RD2-score03-3=0
| RD2-seed04=10
| RD2-team04= C Wozniacki
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3=6
 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= J Makarova
| RD2-score05-1=65
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=63
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= P Hercog
| RD2-score06-1=77
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=77
 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= S Cîrstea
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= M Šarapova
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= A Kerber
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=10
| RD3-team02= C Wozniacki
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=4
 
| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= P Hercog
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03=
| RD1-team03= T Babos  M Minella
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= V Duševina  A Rosolska
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= N Grandin  V Uhlířová
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Ť-žung Čuang  Š Čang
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= D Cibulková  J Husárová
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= K Srebotnik  Ť Čeng
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= L Raymond  S Stosur
| RD1-score11-1=64
| RD1-score11-2='''6
| RD1-score11-3=[6]
| RD1-seed12=
| RD1-team12=

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
China Open (tenis)
Tenis v Číně v roce 2012